Del Toro est le :

Patronyme 

 Benicio del Toro (né en 1967), acteur américano-espagnol ;
 Emiliano Mercado del Toro (1891 - 2007), ancien doyen de l'humanité ;
 Guillermo del Toro (né en 1964), cinéaste, scénariste, producteur et romancier mexicain ;

Toponyme 

 Bocas del Toro : ville du Panama ;
 Bocas del Toro (province) ;
 CB Bocas del Toro, club de baseball ;
 Lac del Toro : lac au Chili ;
 Ruta del toro : route touristique en Espagne ;